Нойкирхен-байм-Хайлиген-Блут () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Кам. Население составляет 3870 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 59,88 км². Официальный код — 09 3 72 144.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии